Антар:
 Антар (сюита) — симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова, написанная в 1868 году.
 Антара ибн Шаддад — арабский поэт доисламской эпохи. Автор одной из муаллак.
 Антар, Али Ахмад Насер — заместитель генерального секретаря Йеменской социалистической партии Народной Демократической Республики Йемен, бригадный генерал. 
 Рода Антар — ливанский футболист, полузащитник и нападающий.